Fassi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas al-Fassi (* 1940), marokkanischer Politiker
 Andrés Fassi (* 1962), argentinischer Fußballtrainer
 Carlo Fassi (1929–1997), italienischer Eiskunstläufer und Trainer
 Hatoon al-Fassi (* 1964), saudi-arabische Frauenrechtsforscherin und Menschenrechtsaktivistin
 Martín Fassi (* 1960), argentinischer Geistlicher, Bischof von San Martín
 Mohamed Reda El Fassi (* 1958), marokkanischer Botschafter
 Mohammed Al-Fassi (1952–2002), saudi-arabisch-marokkanischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 al Fassi